Michał Lewandowski (1909-1983) – polski duchowny
 Michał Lewandowski (ur. 1978) – polski aktor
 Michał Lewandowski (ur. 1988) – polski lekkoatleta, trójskoczek